Peter Marggraf ist der Name folgender Personen:

* Peter Marggraf (Bildhauer, 1947) (* 1947), deutscher Bildhauer, Zeichner, Drucker und Büchermacher
 Peter Marggraf (Bildhauer, 1960) (* 1960), deutscher Bildhauer